Chrast of Chrást kan verwijzen naar meerdere Tsjechische gemeenten:
 Chrast (okres Chrudim)
 Chrást (okres Plzeň-město)
 Chrást (okres Příbram)
 Chrást (okres Nymburk)